Пещеры Элефанта () — архитектурно-карстовый комплекс вблизи города Мумбаи, Индия. Расположен в центральной части острова Гхарапури, расположенного в Аравийском море. Так называемый «Город Пещер» содержит большое собрание наскального искусства, посвященного культу бога Шивы. В 1987 году пещерные храмы на острове Элефанта вошли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания

Литература 
 

Всемирное наследие по алфавиту
Пещерные храмы Индии
Храмы Шивы
Индуистская храмовая архитектура
Индуистские храмы Махараштры